Diese Liste gibt einen Überblick über die Mitglieder des Landtages von Sachsen-Anhalt in der  DDR in der 2. Wahlperiode vom 3. November 1950 bis zum 25. Juli 1952.

Die Landtagswahl fand am 15. Oktober 1950 statt.

Zusammensetzung

Präsidium 
 Präsident des Landtags Michael Schröder (SED)
 Vizepräsidenten:Alfons Hedemann (LDP)Josef Wujciak (CDU)Herbert Ketscher (FDGB)
 Schriftführer: Else Rühle (NDPD)Hermann Enkelmann (DBD) Erika Sanftleben (FDJ)Walter Kaßner (VVN)Frida Brock-Oley (DFD)

Abgeordnete

Anmerkungen

Literatur 
 Landtag Sachsen-Anhalt: Akten und Verhandlungen des Landtags der Provinz Sachsen-Anhalt, 1946–1952: Sitzungsprotokolle, Landtagsdrucksachen, 2. Wahlperiode, 1.-19. Sitzung, 3.11.1950-25.7.1952, Drucksachen Nr. 1-38. Keip, 1992, ISBN 3-8051-0098-1.

 Handbuch des Landtages Sachsen-Anhalt, II. Wahlperiode. Halle (Saale), September 1951.

 002
Landtag Sachsen-Anhalt (1946–1952)